Blang Makmur (Woyla Timur), een plaats in Indonesië
Blang Makmur (Kuala Batee), een plaats in Indonesië